«Трагедия века» — российский телевизионный сериал о Великой Отечественной войне, созданный в 1993—1994 годах. Сериал основан на предыдущих работах Юрия Озерова о Великой Отечественной войне («Освобождение», «Солдаты свободы», «Битва за Москву», «Сталинград») и кадрах документальной хроники. Производство: Мосфильм, Ганем-фильм (Сирия), Аль Мотехиди.

Сериал был смонтирован в 1993-1994 годах, но из-за организационных и финансовых трудностей вышел на экраны России только в мае 1997 года на канале ОРТ. В 1997 и 1998 годах был показан полный вариант — 24 серии, затем в мае 2000 года сокращённый вариант — 6 серий. DVD-версия сериала включает 11 серий, общая продолжительность которых 490 минут.

В сериале воссозданы основные события и сражения Великой Отечественной войны.

В ролях 
Актёры не принимали участие в съёмках (кроме закадрового голоса). Была использована монтажная нарезка предыдущих фильмов Озерова (Освобождение, Солдаты свободы, Битва за Москву, Сталинград).

 Михаил Ульянов — Жуков
 Николай Олялин — Цветаев Пауэрс Бут — генерал Чуйков Яков Трипольский — Сталин (в сериях 1-3)
 Арчил Гомиашвили — Сталин (в сериях 4-6)
 Бухути Закариадзе — Сталин (в сериях 7-11)
 Александр Голобородько — Рокоссовский Юрий Яковлев — Петровский Валерий Юрченко — Попель Ромуалдс Анцанс — майор Гаврилов Эммануил Виторган — Фомин Юозас Будрайтис — Рихард Зорге Александр Филиппенко — Павлов Богдан Ступка — Старцев Владлен Давыдов — Рокоссовский Юрий Дуров — Черчилль Рональд Лэйси — Черчилль Бруно Оя — Отто Скорцени Лариса Голубкина — Зоя Фриц Диц — Гитлер Ахим Петри — Гитлер Владимир Трошин — Ворошилов Николай Волков — Кирпонос Леонид Кулагин
 Виталий Розстальный — маршал Тимошенко Фернандо Альенде — Рубен Ибаррури Борис Зайденберг — Орлов Владимир Кузнецов — Вашугин Юрий Кузьменко — Коровкин, танкист Любомирас Лауцявичюс — Гуров Александр Мартынов — генерал Копец Сергей Никоненко — генерал Родимцев Владимир Самойлов — Громов Всеволод Санаев — Лукин Герд Михаэль Хеннеберг — Кейтель Валерий Цветков — генерал-полковник Ерёменко Ирина Шмелёва — Зоя Космодемьянская Станислав Яськевич — Рузвельт Иво Гаррани — Муссолини Артём Карапетян — закадровый текст

Съёмочная группа 

Режиссёр: Юрий Озеров.

Авторы сценария: Юрий Озеров, Юрий Бондарев, Збигнев Залуский, Оскар Курганов.

Операторы: Игорь Черных, Игорь Слабневич.

Художники-постановщики: Александр Мягков, Татьяна Лапшина.

Композиторы: Александра Пахмутова, Юрий Левитин.

Используемая музыка: Петр Чайковский, Сергей Рахманинов, Рихард Вагнер, Людвиг ван Бетховен, Морис Равель, Дж. Пуччини, Дмитрий Шостакович, Йоганнес Брамс.

Звукорежиссёры: Виталий Шмелькин, Владислав Торохов, Евгения Индлина.

Монтаж: Светлана Метелица, Екатерина Карпова.

Продюсеры: Абу Ганем, Надер Атаси.

Серии

Полная версия — 24 серии 
 1 серия — План «Барбаросса»
 2 серия — Незабываемый 1941 год
 3 серия — Бессмертный гарнизон
 4 серия — Тайфун
 5 серия — У стен Кремля
 6 серия — Разгром
 7 серия — Жаркое лето 1942 года
 8 серия — Сталинград
 9 серия — Бастион на Волге
 10 серия — Операция «Уран»
 11 серия — Цитадель
 12 серия — Курская битва
 13 серия — Восточный вал
 14 серия — Освобождение Киева
 15 серия — Тегеранская конференция
 16 серия — Минское кольцо
 17 серия — Убить Гитлера
 18 серия — Восставшая Варшава
 19 серия — Южный узел
 20 серия — Карпаты
 21 серия — Венгерская рапсодия
 22 серия — Русские идут
 23 серия — Штурм Берлина
 24 серия — Победа

DVD версия — 11 серий 
 1 серия — План «Барбаросса»
 2 серия — Незабываемый 1941 год
 3 серия — Разгром
 4 серия — Жаркое лето 1942 года
 5 серия — Сталинград
 6 серия — Операция «Уран»
 7 серия — Курская битва
 8 серия — Освобождение Киева
 9 серия — Минское кольцо
 10 серия — Русские идут
 11 серия — Победа

Примечания

Ссылки 

Фильмы Сирии
Телесериалы России, запущенные в 1998 году
Фильмы Юрия Озерова
Телесериалы студии «Мосфильм»
Военные фильмы России
Исторические телесериалы о 1940-х годах
Телесериалы о Второй мировой войне
Фильмы об обороне Брестской крепости
Фильмы о Битве за Москву
Фильмы о Сталинградской битве
Фильмы:Персонаж:Георгий Жуков
Телесериалы — расширенные версии фильмов
Смерть Адольфа Гитлера в кино